Colonia San Isidro kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Colonia San Isidro, Tlaxcala, ort, Apizaco, 
 Colonia San Isidro, Zacatecas, ort, Genaro Codina, 
 Colonia San Isidro, Guerrero, ort, Coyuca de Benítez, 
 Colonia San Isidro, Veracruz, ort, Paso de Ovejas, 
Colonia San Isidro, Mexicaltzingo, ort, delstaten Mexiko